

Cinéma
 Desperate, film américain d'Anthony Mann (1947) ;
 Desperate, film américain de Rico Martinez (1991) ;

Télévision
 Desperate, téléfilm américain de Peter Markle (1987)
 Desperate Housewives, série américaine